Грушас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Грушас, Гинтарас Линас (род. 1961) — литовский прелат, архиепископ Вильнюса с 2013 года.
 Грушас, Юозас (1901—1986) — литовский драматург и прозаик.